

Geografia
 Aruanã – comune nello Stato di Goiás, nel Brasile centrale

Zoologia
 Aruana – genere di ragni appartenenti alla famiglia Salticidae